Greenway kan som auktorsförkortning betyda:

 Percy James Greenway
 Percy James `Peter' Greenway

Robotskapade auktorsförkortningar